Área micropolitana de Fairmont podría referirse a:

 Área micropolitana de Fairmont (Minnesota)
 Área micropolitana de Fairmont (Virginia Occidental)